Arthur William Edgar O'Shaughnessy (1844-1881), poète britannique ;
 Charles Shaughnessy (1955-), acteur britannique ;
 Francis Shaughnessy (1911-1982), hockeyeur sur glace américain ;
 Joe Shaughnessy (1992-), footballeur irlandais ;
 Meghann Shaughnessy (1979-), joueuse de tennis américaine ;
 Mickey Shaughnessy (1920-1985), acteur américain ;
 Tom Shaughnessy (1892-1938), entraîneur et président de hockey sur glace.
 Thomas Shaughnessy (1853-1923), homme d'affaires canadien ;

Toponyme 

 Shaughnessy Village est un quartier montréalais.
 Shaughnessy est un hameau (hamlet) du Comté de Lethbridge, situé dans la province canadienne d'Alberta.

Télévision 
 Shaughnessy, téléfilm américain diffusé en 1996

Voir aussi 
 
Patronyme irlandais